Termín Hloubětín má více významů:

 Hloubětín – pražská čtvrť
 Hloubětín (stanice metra) – stanice na trase B pražského metra
 Hloubětín (zámek) – zámek ve stejnojmenné pražské čtvrti
 Praha-Hloubětín (železniční zastávka) – bývalá zastávka na trati do Kolína
 Hloubětín 1. FC – pražský futsalový tým
 Vozovna Hloubětín – tramvajová vozovna v Praze